A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS West Virginia:

 : um cruzador blindado da Classe Pennsylvania que serviu de 1905 a 1920; renomeado para Huntington em 1916.
 : um couraçado da Classe Colorado que serviu de 1923 a 1947.
 : um submarino de mísseis balísticos da Classe Ohio em serviço desde 1990.